Stan na 27 października 2013

Brak polskiej placówki dyplomatycznej. Państwo podlega kompetencji terytorialnej Ambasady RP w Bangkoku (Tajlandia).

Konsulat Honorowy RP w Wientianie
konsul honorowy: Oudet Souvannavong (język konsula laotański, angielski, francuski)

Brak placówki - państwo obsługiwane przez Ambasadę RP w Pretorii (Republika Południowej Afryki).

Ambasada RP w Republice Libańskiej w Bejrucie
 szef placówki: Wojciech Bożek (ambasador)
 Strona Oficjalna

Brak placówki - państwo obsługiwane przez Ambasadę RP w Abudży (Nigeria).

Ambasada RP w Libii w Trypolisie
 szef placówki: Piotr Ciećwierz (ambasador)

Brak polskiej placówki dyplomatycznej. Państwo podlega kompetencji terytorialnej Ambasady RP w Bernie (Szwajcaria).

Konsulat Honorowy RP w Vaduz
 konsul honorowy:  Thomas Zwiefelhofer (język konsula niemiecki, francuski, angielski, łaciński, rosyjski)

Ambasada RP w Wilnie
 szef placówki: Jarosław Czubiński (ambasador)
 Strona Oficjalna

Wydział Konsularny Ambasady RP w Wilnie

Konsulat Honorowy RP w Kłajpedzie
 konsul honorowy: Tadeusz Macioł (język konsula polski, litewski, rosyjski, angielski, francuski)

Ambasada RP w Wielkim Księstwie Luksemburga w Luksemburgu
 szef placówki: Lidia Raciborska (Chargée d’Affaires)
 Strona Oficjalna

Listy polskich placówek dyplomatycznych i konsularnych